

Біологія 
 Морські гребінці (Pectinoida) — ряд.
 Гребінцеві (Pectinidae) — родина.
 Гребінці (Pectininae) — підродина.
 Гребінці (Pectinini) — триба.
 Гребінець (Pecten) — рід.

Топоніми

Гребінці (Україна)

Див. також 
 Гребінець